Далло́л:

 Даллол — местность и поселение на севере Эфиопии.
 Даллол — сохраняющий активность вулканический кратер в Эфиопии.